Zwilling peut faire référence à :
 Zwilling J. A. Henckels
 David Zwilling, ancien skieur autrichien.
 Dutch Zwilling, joueur américain de baseball.
 Die Zwillinge von Kappeln

Homonymie de patronyme